Се́верная прови́нция () — один из четырёх основных регионов Сьерра-Леоне.
 Административный центр — город Макени.
 Площадь — , население —

Границы 
На юго-востоке граничит с Восточной провинцией, на юге — с Южной провинцией, на юго-западе с Западной областью, на севере с Гвинеей. На западе выходит к Атлантическому океану.

Население 
Крупнейшей этнической группой провинции является племя темне. Также представлены племена лимба, мандинка, куранко, локо и фульбе.

Около 70 % населения - мусульмане-сунниты, остальные - христиане. Среди тех и других сильны анимистские верования.

Административное деление 
Административно разделена на пять районов (округа):
 Бомбали
 Камбиа
 Койнадугу
 Порт-Локо
 Тонколили

Округа, в свою очередь, делятся на вождества.

Административное деление Сьерра-Леоне